Spanisches Rohr steht für:

 Spanisches Rohr, schnellwüchsiges bis zu sechs Meter hohes Schilfgras, siehe Pfahlrohr (Arundo donax)
 Spanisches Rohr, Material aus dem Stamm von Rotangpalmen, siehe Rattan
 Spanisches Rohr, Synonym für den Rohrstock (der aus Rattan besteht)